Kanut steht für:
 ein deutscher Vorname, abgeleitet von Knut (Vorname), siehe
 Kanut Schäfer
 Paul Kanut Schäfer
 Kanut IV. von Dänemark, siehe Knut der Große
 Knutt (eine Strandläufer-Art)

Siehe auch:
 Kanute
 Canut